Il falcone maltese (The Maltese Falcon) – romanzo di Dashiell Hammett del 1930
 The Maltese Falcon – film di Roy Del Ruth del 1931
 Il mistero del falco (The Maltese Falcon) – film di John Huston del 1941